Il doppio  del Quito Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Juan Sebastián Gómez e Maciek Sykut erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Sebastián Cabal e Carlos Salamanca hanno battuto in finale Marcelo Demoliner e João Souza 7–6(9–7), 7–6(7–4).

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Carlos Salamanca (Campioni)

  Goran Tošic /  Denis Zivkovic (quarti di finale)
  Martín Alund /  Duilio Beretta (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Quito Challenger 2012